

Hydronyme 
 Le ruisseau d'Eix est un cours d'eau du département de la Meuse, en région Lorraine et un affluent droit de l'Orne (rivière), c'est-à-dire un sous-affluent du Rhin par la Moselle.

Toponyme 
 Eix est une commune française située dans le département de la Meuse, en région Lorraine.